En Labiodental frikativa kan syfta på:

 Tonlös labiodental frikativa – ett tonlöst konsonant språkljud som tecknas med IPA-tecken 
 Tonande labiodental frikativa – ett tonande konsonant språkljud som tecknas med IPA-tecken

Se även
 Labiodental konsonant
 Frikativa